Mistrzostwa Świata Kobiet w Curlingu 2013 rozegrane zostały między 16 a 24 marca 2013 w łotewskiej Rydze, w Volvo Sports Center.

Turniej stanowił kwalifikacje do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014. Tytułów mistrzowskich broniły Szwajcarki, rok wcześniej złote medale zdobyła Mirjam Ott. Reprezentację tego kraju w 2013 stanowiła ekipa Silvany Tirinzoni, która pokonała Ott w finale Mistrzostw Szwajcarii 2013. Reprezentantki tego kraju uplasowały się na 5. miejscu przegrywając baraż do fazy play-off.

Drugi raz w historii po złote medale sięgnęły Szkotki, pierwszy raz miało to miejsce 11 lat wcześniej gdy triumfowała Jackie Lockhart. Zespół dowodzony przez Eve Muirhead w wyrównanym meczu finałowym pokonał 6:5 Szwedki (Margaretha Sigfridsson). Wcześniejsze dwa mecze tych drużyn w turnieju kończyły się zwycięstwem Trzech Koron. Brązowe medale przypadły Kanadyjkom (Rachel Homan), które w małym finale zwyciężyły 8:6 nad ekipą Stanów Zjednoczonych (Erika Brown).

Bezpośrednią kwalifikację olimpijską zapewniły sobie reprezentacje Szwecji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii (w mistrzostwach świata występujące jako Szkotki), Kanady, Stanów Zjednoczonych i Danii. Ponadto Rosjanki jako gospodynie i Koreanki, które nie uczestniczyły w tym turnieju ale wystarczyła im liczba punktów uzyskana w roku 2012.

Zawodniczki nagrodę imienia Francis Brodie przyznały Corinnie Scholz.



Kwalifikacje 
  (gospodarz)
 Dwa zespoły ze strefy Ameryki
  (najlepszy wynik w MŚ 2012 spośród krajów tej strefy)
  (w wyniku braku rozgrywania challenge'u)
 Dwa zespoły z Mistrzostw Azji i Strefy Pacyfiku 2012
 
 
 Sześć zespołów z Mistrzostw Europy 2012

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
16 marca 2013; 14:00

Sesja 2. 
16 marca 2013; 19:00

Sesja 3. 
17 marca 2013; 9:00

Sesja 4. 
17 marca 2013; 14:00

Sesja 5. 
17 marca 2013; 19:00

Sesja 6. 
18 marca 2013; 8:30

Sesja 7. 
18 marca 2013; 13:30

Sesja 8. 
18 marca 2013; 18:30

Sesja 9. 
19 marca 2013; 8:30

Sesja 10. 
19 marca 2013; 13:30

Sesja 11. 
19 marca 2013; 18:30

Sesja 12. 
20 marca 2013; 8:30

Sesja 13. 
20 marca 2013; 13:30

Sesja 14. 
20 marca 2013; 18:30

Sesja 15. 
21 marca 2013; 8:30

Sesja 16. 
21 marca 2013; 13:30

Sesja 17. 
21 marca 2013; 18:30

Tie-breaker 
22 marca 2013; 9:00

22 marca 2013; 14:00

Play-off

1-2 
22 marca 2013; 19:00

3-4 
12 marca 2013; 14:00

Półfinał 
23 marca 2013; 19:00

Mały finał 
24 marca 2013; 9:00

Finał 
24 marca 2013; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Statystyki

Chiny

Dania

Japonia

Kanada

Łotwa

Niemcy

Rosja 

 1:Do 5. endu Rosjanki grały w normalnym ustawieniu, w dalszej części meczu Priwiwkowa zamieniła się z Sidorową, a Jezech zastąpiła Fomina. Dodatkowo funkcję kapitana objęła Priwiwkowa. W nawisach podano skuteczność na nowych pozycjach.

Stany Zjednoczone

Szkocja

Szwajcaria

Szwecja

Włochy 

 1:Apollonio zagrywała ostatnie kamienie i była skpiem, Gaspari grała jako trzecia.

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu
 Scotties Tournament of Hearts 2013

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 Oficjalna strona internetowa mistrzostw

2013
2013 w curlingu
Sport w Rydze
2013 na Łotwie
Curling na Łotwie